Mauricio de Sousa — cartunista, empresário e escritor 
 Maurício Souza (treinador) — Maurício Ferreira de Souza; treinador de futebol 
 Maurício Souza — Maurício Luiz de Souza; jogador de voleibol da Seleção Brasileira 
 Maurício Pádua Souza — deputado estadual de Minas Gerais durante na legislatura de 1983–1987

Desambiguações de antropônimos